Barrio Buenos Aires o Barrio de Buenos Aires puede referirse a:

Argentina
 los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires;

Chile
 el barrio Buenos Aires, en Santiago de Chile;

Colombia

 el barrio Buenos Aires, en Medellín;

España

 el barrio Buenos Aires, en Salamanca;
 el barrio Buenos Aires, en Santa Cruz de Tenerife;
 Barrio de Buenos Aires, localidad del municipio de Bustillo del Páramo, en la provincia de León;

Nicaragua

 el barrio Buenos Aires, en Managua;

Puerto Rico

 el barrio Buenos Aires del municipio de Lares;
 el sub-barrio Buenos Aires del barrio de Santurce, en San Juan.